

Cselekmény 
Amikor BA egy ismerőse parkolófiúként dolgozik, kényszerítik, hogy vegyen részt egy autólopásban. A szupercsapatot kéri meg, hogy segítsen. Véletlenül ellopják a szupercsapat furgonját, indul a verseny, hogy elkapja a fickókat, és visszaszerezze a furgont.

Források 
 

A szupercsapat